Сологамия () — это брак человека с самим собой.  Сторонники этой практики считают, что она утверждает собственную ценность индивидуума и ведет к более счастливой жизни.

Соответствующая этому браку церемония по форме такая же, что и при обычных браках — включает торжественный приём гостей, угощение, поздравления. Сологамия становится распространённой в XXI веке, особенно среди богатых женщин. По состоянию на 2014 год туристическое агентство в Киото предлагало услуги самостоятельных браков для женщин, причем некоторые из них уже побывали замужем, но у них не было свадьбы при первом браке. Широко сообщалось о самостоятельном браке британского фотографа Грейс Гелдер (Grace Gelder) в 2014 году и итальянского тренера по фитнесу Лауры Меси (Laura Mesi) в 2017 году.

В культуре 
 В художественном фильме «Образцовый самец № 2» трансгендерная модель All женится на себе.
 В телесериале  «» мужчина средних лет женится на себе.
 В телесериале «Хор» персонаж Сью Сильвестр выходит замуж за себя.
 Персонаж Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе» тоже выходит замуж за себя.
 В 4-м сезоне телесериала «Бывшие» персонаж Холли Франклин решает выйти замуж за себя.

См. также 

 Синглтоны

Примечания

Литература 
 Goin’ Solo: A Study on Singlehood and Views on ‘Sologamy’ in the Contemporary Philippine Society. , Diliman, 2018. С. 13.
 Tali,	D. Why growing numbers are saying 'yes' to themselves // BBC News, 2017, December 22.
 Berg-Cross, L. Single Professional Women  // Journal of International Women’s Studies, 5(5) 2004, 34-59.  С. 35.
 Hermans, H. Self-Marriage: An Institutionalized Form of Self-Love. //	H.	Hermans, Society in the Self: A theory of Identity in Democracy (pp. 31–33). New York: Oxford University Press, 2018. 

Брак